Ernest Brown peut désigner :
 Ernest William Brown (1866-1938), mathématicien et astronome ;
 Ernest Brown, (1881-1962), homme politique britannique ;
 Ernest Brown (1979-), joueur américain de basket-ball.